Villa di Linari ovvero Castello di Linari a Linari (Barberino Val d'Elsa)
 Villa di Linari (Sovicille) a Sovicille